Список военачальников США — перечисление четырёхзвездочного офицерского состава Соединенных Штатов. В настоящего время служат 40 высших офицеров: 11 в Армии, 4 в Корпусе морской пехоты, 9 в ВМС, 14 в ВВС, 2 в Береговой охране. В государственной службе здравоохранения эксплуатационного корпуса нет четырёхзвездочных офицеров.

Список высших офицеров

Объединенный комитет начальников штабов

Главы различных командных структур

Другие

Армия

Корпус морской пехоты

ВМС

ВВС

Береговая охрана

Службы здравоохранения США эксплуатационный корпус 

Военачальники
Списки военных деятелей